Jméno a příjmení Josef Uher má více nositelů:

 Josef Uher (1878–1908) – český učitel a spisovatel
 Josef Uher (politik) (1904–???) – český politik, poúnorový poslanec KSČ
 Josef Uher (hudební skladatel) (1857–1917) – český hudební skladatel